Monoposthia är ett släkte av rundmaskar. Monoposthia ingår i familjen Monoposthiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Monoposthia